Yūhei Sasaki (ur. 13 stycznia 1988 w Yonezawie) – japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Nippon Kucho Service Ski Team. Złoty medalista Zimowych Igrzysk Azjatyckich 2011 oraz brązowy mistrzostw świata juniorów 2006 w rywalizacji drużynowej.

W marcu 2003 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 56. miejsce w Zaō. W lutym 2006 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Kranju – indywidualnie zajął 10. miejsce, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. 1 marca 2006 zajął 3. miejsce w zawodach FIS Cupu w Zaō. W lutym 2011 zdobył złoty medal zimowych igrzysk azjatyckich w konkursie drużynowym. 9 marca 2011 zajął 2. lokatę w konkursie FIS Cupu w Zaō. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w styczniu 2013, zajmując 40., 39. i 23. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Sapporo.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Sasakiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Yonezawą
Ludzie urodzeni w Yonezawie
Urodzeni w 1988